Межзональный турнир по шахматам 1991 (Суботица) — девятый женский межзональный турнир.

Таблица

Ссылки 
 World Chess Championship (Women) 1991 Subotica Interzonal Tournament

Спорт в Югославии в 1991 году
Межзональные турниры
1991 год в шахматах